Okręty US Navy o nazwie USS "Sierra":
 Pierwszy USS "Sierra" (ID-1634) był transportowcem wojska. W służbie w latach 1918-19/
 Drugi USS "Sierra" (AD-18) był okrętem zaopatrzeniowym (tendrem) niszczycieli. W służbie w latach 1944-94.

Sierra